Machault kan syfta på:
 Machault, Ardennes
 Machault, Seine-et-Marne